Alpha Trion o A-3, es un personaje ficticio de Transformers. Es el primer líder de los autobots y el único que no se puede transformar. Además es el último robot más antiguo de Cybertron

Hace 12 millones de años 

En el antiguo Cybertron, Vector Sigma desarrolló un robot compatible con la llave del programador, ya que él poseía un conocimiento increíble a quien bautizó como A-3.

Hace 11 millones de años 

En la rebelión de los robots domésticos contra sus dueños y creadores, los Quintessons desarrollan a los robots guardianes para detener la amenaza de la rebelión, Alpha Trion desarrolla un dispositivo que los destruye en un segundo y logra expulsar a sus dueños del planeta.

Hace 10 millones de años 

En la lucha, Sentinel Prime muere en manos de Megatron,  y mientras agoniza, le entrega la matriz a Alpha Trion para que la guarde en un lugar seguro y nombre a un nuevo líder.

Hace 9 millones de años 
En el episodio "Amanecer de guerra" (episodio 59), cuando los decepticons envían a los aerialbots al pasado, le llevan a Orion Pax para que alguien lo repare, se encuentran con él examinándolo y descubriendo una gran bondad y espíritu, lo reconstruye con la matriz y se convierte en Optimus Prime.

Año 1985 

Cuando Megatron viaja a Cybertron para crear a los Stunticons, hiere a Alpha Trion buscando la llave para reactivar a Vector Sigma y dominar las carreteras en la tierra. Los Autobots llegan para detener a Megatron y su ejército. Alpha Trion decide sacrificarse como el duplicado de la llave de Vector Sigma, agota su energía y su espíritu vive ahora dentro de Vector Sigma y no aparece hasta los últimos capítulos de la serie y hace su reaparición en Transformers: Headmasters.

Transformers Animated 

Apareció al final del primer episodio de la tercera temporada "Transwarped", como segundo puesto autobot.

Personajes de Transformers